Sardine steht für:
 Sardine, eine Speisefischart
 verschiedene andere Fischarten aus der Familie der Heringe:
 Pazifische Sardine
 Tanganjikasee-Sardine
 Tyulka-Sardine
 Operation Sardine, die Luftangriffe auf Halberstadt (1945)
 Opération Sardine, eine Eisenbahnrekordfahrt (2001)
 Sardine, NATO-Codename der sowjetischen Rakete CSS-N-4

Siehe auch:
 Sardina
 Sardinia
 Ölsardine
 Sardinen-Bewegung